

Села 
 Водяне — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)
 Водяне — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада (в минулому — Криничанський район)